Giovanni Palmieri (1906 – ...), tennista italiano 
Giovanni Palmieri (1921-1944), partigiano italiano 
Giovanni Palmieri (1922-1941), militare italiano 
Giovanni Palmieri dos Santos (1986), calciatore brasiliano